Az 1968. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi kalapácsvetés versenyszámát október 16-án és 17-én rendezték a mexikóvárosi Estadio Olímpico Universitario-ban. A versenyen két magyar érem is született, a győzelmet a verseny előtt egy hónappal világcsúcsot felállító Zsivótzky Gyula szerezte meg.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi kalapácsvetésben:

A versenyen Zsivótzky győztes dobása új olimpiai rekord lett.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
3 dobás után csak a legjobb 8 folytathatta.

Források 

 Official Olympic Report, la84foundation.org.

Atlétika az 1968. évi nyári olimpiai játékokon